Mužská čtyřhra Swiss Open Gstaad 2022 probíhala ve druhé polovině července 2022. Do deblové soutěže gstaadského tenisového turnaje hraného na  nastoupilo šestnáct dvojic. Švýcarští obhájci titulu Marc-Andrea Hüsler a Dominic Stricker prohráli v úvodním kole s Eliasem a Mikaelem Ymerovými.

Vítězem se stal hercegovsko-portugalský pár Tomislav Brkić a Francisco Cabral, který ve finále za 71 minut zdolal nizozemsko-rakouskou dvojici Robin Haase a Philipp Oswald po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Na okruhu ATP Tour odehráli po červnovém BOSS Open 2022 druhý společný turnaj, z něhož si každý odvezl druhý deblový titul.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2022
ATP Tour 2022